Pang – rzeka w Anglii
 Pang – gaun wikas samiti w zachodniej części Nepalu w strefie Dhawalagiri w dystrykcie Parbat
 Pang – gaun wikas samiti w zachodniej części Nepalu w strefie Rapti w dystrykcie Rolpa